Grama canina puede referirse al nombre común de dos diferentes plantas:

 Cynodon dactylon, gramínea; o
 Elytrigia repens, hierba europea.